Hong Kong Sevens 2004 – piąta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 26–28 marca 2004 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc piątym turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym czterdzieści tysięcy widzów Hong Kong Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Jedynie mecze finałowe składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut. Rozkład gier opublikowano na początku marca 2004 roku. Składy zespołów.

W pierwszym dniu faworyci odnieśli pewne zwycięstwa, nazajutrz sensacją była jednak porażka Fidżi z Kanadą. W turnieju trzeci raz z rzędu triumfowali reprezentanci Anglii pokonując goszczących w drugim finale z rzędu Argentyńczyków, najlepszym zawodnikiem został zaś uznany przedstawiciel triumfatorów Richard Haughton.

Normalne bilety kosztowały 750 HKD, z ulgowymi w cenie 250 HKD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
Hong Kong Sevens